SFX steht für:
 ein im Bibliothekswesen verwendeter Linkresolver, siehe SFX (Linkresolver),
 ein Format von PC-Netzteilen, siehe PC-Netzteil#SFX-Format
 SFX (Zeitschrift), eine britische Science-Fiction-, Horror- und Fantasy-Zeitschrift, die ab 1997 im Heel Verlag für kurze Zeit auch auf deutsch erschien
 eine 1989 gegründete, ehemalige israelische Trance-Musikgruppe, die die Vorläuferband von Astral Projection darstellt

SFX steht als Abkürzung für:
 Soundeffekt
 Spezialeffekt
 Flughafen San Felix Venezuela
 engl. self extracting, siehe Selbstextrahierendes Archiv
 Super FX, ein zusätzlicher Chip in einigen Spielmodulen der Konsole Super NES
 SquirrelFish Extreme, eine JavaScript-Implementation aus dem WebKit-Projekt
 nach dem Heiligen Franz Xaver benannte Institutionen

Abkürzung